Portaceli kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Portaceli, Tapilula, Chiapas, 
 Portaceli, Palenque, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar